Die Abkürzung NPU steht für:

 , siehe Neuromorpher Prozessor
 , siehe Gleitkommaeinheit
 Northwestern Polytechnical University, siehe Polytechnische Universität Nordwestchinas

Abkürzung